Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nicolas Kiefer che ha battuto in finale Wayne Ferreira 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Richard Krajicek (quarti di finale)
 Andre Miele (primo turno)
 Nicolas Kiefer (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Nicolas Kiefer (Campione)
 Byron Black (secondo turno)
 Wayne Ferreira (finale)
 Jonas Björkman (semifinali)

 Michael Chang (secondo turno)
 Daniel Vacek (secondo turno)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Sjeng Schalken (terzo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Gianluca Pozzi (terzo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 David Prinosil (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1999